Spojení písmene M a číslice 6 může mít různé významy:

 Motýlí hvězdokupa – objekt Messierova katalogu, hvězdokupa Messier 6
 M6 Heavy Tank – americký těžký tank
 Dálnice M6 – Dálnice M6 v Maďarsku
 M6 – televizní stanice
 linka metra M6 – plánovaná linka metra v Bukurešti
 M6 (linka metra v Kyjevě) – plánovaná linka metra v Kyjevě
 m6 – metr na šestou

Externí odkazy